La saison 2015-2016 de Super Division est la  du championnat d'Algérie de basket-ball.

Histoire

Clubs participants

Équipes 
Légende des couleurs

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 2 points
 Défaite : 1 point
 Forfait et match perdu par pénalité : 0 point

Salles 
Salles des huit participants.

Phase 1

Classement 

|

|}

Calendrier

Matches de la saison régulière

Phase 2

Classement

Phase 3

Classement 

|

|}

Super Division A Play-off

finale du championnat

Liens externes 
 Site officiel de la Fédération Algérienne de Basket-ball
  de basket-ball en Algérie
 goalzz.com

Autres références

2015-2016
Algérie M1
Basket-ball M1